Монасты́рь Свято́го Винке́нтия — женский греко-католический монастырь Конгрегации Сестёр Милосердия святого Винкентия во Львове (Украина). Главный дом находится по улице Сельских 14. Для получения более обширной точной информации можно посетить официальный блог Конгрегации Сестер Милосердия Святого Винкентия: http://sestrymyloserdja.blogspot.com/.

Монастырская церковь по улице Зализняка 11 первоначально была украшена иконостасом работы художницы Иванны Димид-Крипьякевич, однако из-за неприятия конкретного стиля искусства прихожанами, этот иконостас был демонтирован. 11 февраля 1999 г. в храме установлен деревянный иконостас работы львовских мастеров резьбы — Демянчуков. На протяжении 2003 года талантливые художники и иконописцы Святослав Владыка и Данила Турецкий украсили храм чудесной росписью в современном стиле церковного искусства.

Примечания 

Монастыри Львова
Грекокатолические храмы Львова
Храмы УГКЦ